На данной странице представлен список китайских диалектов и/или языков. Все диалекты в нём разбиты на 10 диалектных групп: 7 диалектных групп согласно традиционной классификации — гань, северные диалекты, хакка (кэцзя), минь (включая фуцзяньский и тайваньский), у (включая шанхайский), сян и юэ, — а также на ещё 3 группы, которые признаёт всё большее число лингвистов в мире — аньхойский, цзинь и пинхуа. В списке также представлены неклассифицированные диалекты.

Кроме вышеупомянутых диалектов, в Китае также существует неофициальная практика названия диалектов по провинциям, например сычуаньский диалект, хэнаньский диалект. Данные названия не всегда совпадают с классификациями лингвистов, однако они также обладают своими отличительными характеристиками.

Частый в лингвистике вопрос «язык или диалект?» особенно интересен в ситуации с китайским. С одной стороны, в этом вопросе политический аспект не менее важен, чем лингвистический. С чисто лингвистической точки зрения многие из этих идиомов соответствуют критериям языка. С другой стороны, в качестве письменного языка обычно используется байхуа (официальный вариант китайского языка, основан на северных диалектах), а литература вплоть до XX века создавалась на классическом китайском языке, ввиду чего отдельной литературной традиции у нижеперечисленных идиомов не сформировалось. По указанной причине многие китайцы воспринимают байхуа и путунхуа как «настоящий» китайский язык, а всё остальное — как диалекты. В мировой лингвистике основные диалектные группы рассматриваются как отдельные языки.

Северные диалекты (гуаньхуа или бэйфанхуа) 

Пекинская ветвь 北京官話
 Пекинский диалект 北京话/北京話
 Путунхуа, или гоюй 國語 (Тайвань), или хуаюй 華語 (Сингапур). Введение путунхуа в качестве официального языка способствовало распространению следующих разновидностей путунхуа в районах, где изначально не говорили ни на одном диалекте северной группы:
 Гуаньдунский путунхуа 关东普通话/關東普通話
 Сингапурский хуаюй 新加坡华语/新加坡華語
 Тайваньский гоюй 台湾国语/台湾國語
 Диалект Чэндэ 承德话/承德話
 Чифэнский диалект 赤峰話
 Хайларский диалект 海拉爾話
 Карамайский диалект 克拉瑪依話

Хэбэйско-шаньдунская ветвь 冀魯官話
 Баодинский диалект 保定話
 Цзинаньский диалект 濟南話
 Шицзячжуанский диалект 石家莊話
 Тяньцзиньский диалект 天津話

Цзянхуайская ветвь 江淮官話
 Хэфэйский диалект 合肥話
 Хайнань цзюньцзяхуа 軍家話
 Нанкинский диалект 南京話
 Наньтунский диалект 南通話
 Сяоганский диалект 孝感話
 Диалект Янчжоу 揚州話

Ветвь Цзяо-Ляо 膠遼官話
 Даляньский диалект 大连话/大連話
 Диалект Циндао 青岛话/青島話
 Вэйхайский диалект 威海話
 Яньтайский диалект 烟台话/煙台話

Ветвь Лань-Инь 蘭銀官話
 Дунганский язык 東干語
 Диалект Ланьчжоу 蘭州話
 Диалект Урумчи (китайский) 乌鲁木齐話
 Сининский диалект 西宁话/西寧話
 Иньчуаньский диалект 银川话/銀川話

Северо-восточная ветвь 东北官话/東北官話
 Чанчуньский диалект 长春话/長春話
 Харбинский диалект 哈尔浜话/哈爾濱話
 Цицикарский диалект 斉斉哈尔话/齊齊哈爾話
Шэньянский диалект 沈阳话/瀋陽話

Юго-западная ветвь 西南官话/西南官話
 Диалект Чандэ 常德話
 Диалект Чэнду 成都话/成都話
 Чунцинский диалект 重慶話
 Диалект Дали 大理話
 Гуйянский диалект 桂陽話
 Куньминский диалект 昆明話
 Диалект Лючжоу 柳州話
 Уханьский диалект 武漢話
 Сичанский диалект 西昌話
 Ичанский диалект 宜昌話

Чжунъюаньская ветвь (диалекты Центральной равнины) 中原官話
 Ханьчжунский диалект 漢中話
 Кайфынский диалект 開封話
 Кашгарский диалект (китайский) 喀什話
 Лоянский диалект 洛陽話
 Наньянский диалект 南阳話
 Диалект Цюйфу 曲埠話
 Тяньшуйский диалект 天水話
 Сианьский диалект 西安話
 Диалект Сюйчжоу 徐州話
 Яньаньский диалект 延安話
 Диалект Чжэнчжоу 郑州话/鄭州話

Цзинь (Шаньси) 
Цзинь (晋语/晉語) иногда включают в группу северных диалектов.
 Диалект Баотоу 包頭話
 Датунский диалект 大同話
 Ханьданьский диалект 邯郸話
 Диалект Хух-Хото 呼和浩特話
 Тайюаньский диалект 太原話
 Синьсянский диалект 新县話

Гань (赣语/贛語) 
 Дункоуский диалект 洞口話
 Фунинский диалект
 Фучжоуский диалект (Цзянси) 撫州話
 Цзианьский диалект 吉安話
 Наньчанский диалект 南昌話
 Сяньнинский диалект 鹹寧話
 Ичуньский диалект 宜春話
 Интаньский ата 潭話

Хой (аньхой) (淮南 / 淮南, 徽語) 
Группа хой иногда включается в диалекты гань (Цзянси). Профессор Юань Цзяхуа включал их в состав гуаньхуа. Джеймс Мэтисофф включал их в состав у. Иногда их объединяют в одну группу с диалектами хакка.
 Диалект цзяси-шэсянь 歙縣話
 Диалект туньси (сюнин-исянь) 屯溪話
 Диалект цимэнь-дэсин
 Диалект яньчжоу
 Диалект цзиндэ-чжанда

Сян (Хунань) (湘语/湘語) 
Чанъиская ветвь 長益片
 Диалект Чанша 長沙話
 Хэнъянский диалект 衡陽話
 Иянский диалект 益阳话
 Диалект Чжучжоу 株洲话

Лоушаоская ветвь 娄邵片
 Диалект Лоуди 娄底话
 Шаоянский диалект 邵阳话
 Шуанфэнский диалект 双峰话

Чэньсюйская ветвь
 Диалект Чэньси 郴西话
 Диалект Сюйпу 溆浦话

У (吴语/吳語) 
Тайхуская ветвь 太湖片
 Диалект Чанчжоу 常州話/常州话
 Диалект Ханчжоу 杭州話
 Цзясинский диалект 绍兴话
 Диалект Нинбо 宁波话
 Шанхайский диалект 上海話
 Диалект Сучжоу 苏州话/蘇州話
 Диалект Уси 无锡话/無錫話

Тайчжоуская ветвь 婺州片
 Диалект Тайчжоу (Чжэцзян) 台州話

Оуцзянская ветвь 甌江片
 Диалект Вэньчжоу 溫州話

Учжоуская ветвь 婺州片
 Диалект Цзиньхуа 金華話
 Диалект Иу 義烏話
 Юнканский диалект 永康話

Чуцюйская ветвь 處衢片
 Лишуйский диалект 麗水話
 Диалект Цюйчжоу 衢州話
 Диалект Шанжао 上饒話

Сюаньчжоуская ветвь 宣州片
 Сюаньчэнский диалект 宣城話

Юэ (кантонский) 
Юэхайская ветвь 粤海片/粵海片
 Стандартный кантонский (гуанфу) 广府话/廣府話
 Диалект Гуанчжоу 广州/廣州
 Диалект Гонконга 香港
 Диалект Макао 澳门/澳門
 Диалекты саньи (саам-яп) 三邑/南番順
 Наньхайский диалект 南海話
 Паньюйский диалект 番禺話
 Диалект Шуньдэ 順德話
 Чжаоцинский диалект 肇庆话/肇慶話
 Чжуншаньский диалект 中山話
 Чжухайский диалект 珠海話
 Цзюцзянский диалект 九江話
 Цинъюаньский диалект 庆元话/慶元話

Ветвь гуаньбао 莞寶片
 Дунгуаньский диалект 东莞话/東莞話
 Баоаньский диалект 寶安話

Логанская ветвь 罗岗片/羅崗片

Ветвь сыи (сэйяп) 四邑片
 Эньпинский диалект 恩平話
 Хэшаньский диалект 鶴山話
 Цзянмэньский диалект 江门话/江門話
 Кайпинский диалект 开平话/開平話
 Тайшаньский диалект (Hoisanese, Toisanese) 台山話
 Синьхойский диалект 新會話

Ветвь гаоян 高阳片/高陽片
 Маоминский диалект 茂名話
 Янцзянский диалект 阳江话/陽江咶

Гуйнаньская ветвь (Cancerese) 桂南片
 Бэйхайский диалект 北海話
 Кантонский диалект Наньнина (Naamning) 南宁话/南寧話
 Диалект Учжоу 婺州話
 Юйлиньский диалект 郁林话/鬱林話

Учуаньский диалект 武川話

Диалект даньцзя 蜑家話

Диалект Даньчжоу 儋州话/儋州話

Пинхуа (Гуйнань) 
Пинхуа иногда включают в состав диалектов юэ.
 Наньнинский диалект (гуйнань) 南寧話

Кэцзя (хакка) 
 Диалект Хуэйчжоу (хакка) 惠州客家話
 Диалект Мэйчжоу (хакка) 梅州客家話
 Диалект Ухуа (хакка) 五華客家話
 Синнинский диалект (хакка) 興寧客家話
 Пинъюаньский диалект (хакка) 平遠客家話
 Цзяолинский диалект (хакка) 蕉嶺客家話
 Диалект Дапу (хакка) 大埔客家話
 Фэншуньский диалект (хакка) 豐順客家話
 Лунъяньский диалект (хакка) 龍岩客家話
 Диалект Вэйтоу (хакка) 圍頭話/畬話

Минь (хоккиен, фуцзяньский) 
Североминьские диалекты 闽北语
 Диалект Цзяньоу 建瓯话/建甌話

Восточноминьские диалекты 闽东语
 Фуцинский диалект (Hók-chiăng) 福清話
 Диалект Фучжоу (Hók-ciŭ) 福州話

Южноминьский диалект (язык) 闽南语/閩南語
 Чаошань (диалект) 潮汕片
 Диалект Шаньтоу (Сватоу) 汕头话/汕頭話
 Диалект Чаочжоу (Teochew) 潮州话/潮州話
 Хайфэнский диалект (Хайлуфэнский/Луфэнский) 海豐話 (海陸豐話/陸豐話)
 Ветвь миньтай (тайваньская) 閩台片
 Лань-нан (Филиппины) 咱人話, 咱儂話 (菲律賓福建話)
 Диалект Цюаньчжоу 泉州話
 Пенангский фуцзяньский 檳城福建話
 Тайваньский язык 台湾话/臺灣話
 Центральнотайваньский диалект 台中话/臺中話
 Северо-Восточный прибрежный тайваньский диалект
 Северотайваньский диалект
 Южнотайваньский диалект 台南话/臺南話
 Сямыньский (Амой/Хоккиен) 厦门话/廈門話
 Диалект Чжанчжоу 漳州話

Среднеминьский 闽中语
 Саньминский диалект 三明話

Пусянь 莆仙
 Путяньский диалект 莆田話
 Диалект Сянью 仙游話

Цюнвэнь 瓊文片
 Хайнаньский диалект 海南話
 Чжанцзянский диалект (Лэйчжоу) 湛江話/雷州話

Шаоцзян 邵將/邵将

Смешанные языки 
 Линхуа 令话, 伶话
 Маоцзяхуа 猫家话
 Шаочжоу-тухуа 韶州土話/韶州土话
 Утуньхуа 五屯话
 Сянхуа 鄉話
 Хэчжоу 河州话
 Танван 唐汪话
 Тазский язык

См. также 
 Китайский язык
 Бай (язык)
 Фанъянь

Примечания

Литература 
 
Астрахан Е.Б., Завьялова О.И., Софронов М.В. Диалекты и национальный язык в Китае. М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1985. 366 с. -- 1250 экз.
Завьялова О.И. Диалекты китайского языка. М.: Научная книга, 1996. -- 207 с.

Списки языков
Списки:Китай